Psi Piscium pode se referir a:
Psi1 Piscium
Psi2 Piscium
Psi3 Piscium